Steinmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Gustav Steinmann
 Henrik Steinmann
 Victor W. Steinmann

Robotskapade auktorsförkortningar